Leya steht für:

 LeYa, portugiesische Verlagsgruppe und Buchhandelskette
 Aaron Leya Iseka (* 1997), belgischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Leia
 Leja